Vellerot ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Vellerot-lès-Belvoir
Vellerot-lès-Vercel